Parectropis virgata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1952. Parectropis virgata ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
virgata